Circus Maximus (Rome), in de oudheid een groot stadion in het centrum van Rome
Circus Maximus (Corigliano), Circus Maximus; Symfonie nr. 3 voor groot harmonieorkest, een compositie van John Corigliano
Circus Maximus (band), een Noorse progressieve metal band die is opgericht in 2000
Circus Maximus (strip), een gagstrip van Hec Leemans